Цариградска патријаршија може бити:

 Цариградска патријаршија, православна патријаршија у Цариграду;
 Цариградска јерменска патријаршија, јерменска миафизитска патријаршија у Цариграду;
 Цариградска римокатоличка патријаршија, бивша католичка патријаршија латинског обреда у Цариграду.

Види још 
 Александријска патријаршија (вишезначна одредница)
 Антиохијска патријаршија (вишезначна одредница)
 Јерусалимска патријаршија (вишезначна одредница)